Brösa bezeichnet folgende Orte in Deutschland:
 Brösa (Malschwitz), Ortsteil von Malschwitz im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Brösa (Muldestausee), Ortsteil von Muldestausee im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt